„Yukikaze” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Yukikaze” – niszczyciel typu Kagerō z okresu II wojny światowej
 „Yukikaze” (DD-102) – niszczyciel typu Harukaze z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów